Okręty US Navy o nazwie USS "Seadragon", pochodzącej od ryby z rodziny lirowatych:
Pierwszy "Seadragon" (SS-194) był okrętem podwodnym typu Sargo służący w latach 1939-1948.
Drugi "Seadragon" (SSN-584) był okrętem podwodnym typu Skate, służącym w latach 1959-1986.
Seadragon